Die Abkürzung LTT steht für:

 Flughafen St. Tropez in Frankreich (IATA-Code)
 Landestheater Tübingen
 Leipziger Tanztheater
 Light Triggered Thyristor
 Litauischer Talonas, eine Übergangswährung in Litauen von 1991 bis 1993 (nach ISO 4217)
 Lymphozytentransformationstest, ein Laborverfahren zum Nachweis antigen-spezifischer T-Lymphozyten
 Oberleutnant (Lieutenant), einen Dienstgrad der französischen Streitkräfte
Linus Tech Tips, ein YouTube-Kanal, der von Linus Sebastian betrieben wird

LTT